«Эстафе́та» — мультипликационный фильм для взрослых.

Сюжет 
Мультфильм о том, как грубость и хамство превращают современного человека в неандертальца.

Создатели

См. также 
 Эволюция (мультфильм)

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы Бориса Тузановича